Die Premjer-Liga 2017/18 war die 26. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 16. Juli 2017 mit der Partie Ural Jekaterinburg gegen FK Rostow und endete am 13. Mai 2018. Nach dem 20. Spieltag wurde sie vom 12. Dezember 2017 bis zum 1. März 2018 durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde Lokomotive Moskau.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab. Der Dritt- und Viertletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging Spartak Moskau in die Saison. Dynamo Moskau, FK Tosno und  FK SKA-Chabarowsk ersetzten die drei Absteiger der Vorsaison FK Orenburg, Krylja Sowetow Samara und Tom Tomsk.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2017/18 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 Der Meister der Premjer-Liga 2016/17:
  Spartak Moskau
 Die zwei festen Aufsteiger des Perwenstwo FNL 2016/17:
  Dynamo Moskau
  FK Tosno
 Die zwei Gewinner der finalen Runde der Relegations-Play-offs:
  FK SKA-Chabarowsk (Perwenstwo FNL)
  Arsenal Tula (Premjer-Liga)
 Die verbliebenen Mannschaften der Premjer-Liga 2016/17:
  ZSKA Moskau
  Zenit St. Petersburg
  FK Krasnodar
  Achmat Grosny
  FK Rostow
  FK Ufa
  Lokomotive Moskau
  Rubin Kasan
  Amkar Perm
  Ural Jekaterinburg
  Anschi Machatschkala

Saisonverlauf 
Lokomotive Moskau holte am vorletzten Spieltag nach einem 1:0 gegen den Rivalen Zenit St. Petersburg seinen dritten Meistertitel. Der Neuaufsteiger FK SKA-Chabarowsk musste hingegen wieder zurück in die zweite Liga, ansonsten mussten der Pokalsieger FK Tosno aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und Amkar Perm wegen Lizenzentzugs zwangsabsteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Der 13. und 14. der Premjer-Liga spielten gegen den Dritten und Vierten des Perwenstwo FNL um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2018/19.

|}
Amkar Perm musste trotz gewonnener Relegation zwangsabsteigen. Verlierer Anschi Machatschkala und Gewinner Jenissei Krasnojarsk spielten in der Premjer-Liga 2018/19.

Torschützenliste 
Bei Gleichstand in der Torschützenliste entschieden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.

Die Meistermannschaft von Lokomotive Moskau 
(Spieler mit mindestens drei Einsätzen wurden berücksichtigt, in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Dazu kommen zwei Eigentore der Gegner (Achmat Grosny und FK SKA-Chabarowsk).

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2017/18
Premjer-Liga-Saison